Huurrecht (algemeen)
 Huurrecht (België)
 Huurrecht (Nederland)
 Huurrecht (Verenigde Staten)